

Onomastica 
 Warrick – variante nome proprio di persona tedesco maschile Warwick

Persone 
 Bryan Warrick (1959) – ex cestista statunitense
 Hakim Warrick (1982) – cestista statunitense
 Ruth Warrick (1916-2005) – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense